Tango Bar puede referirse a:

 Tango Bar, película dirigida en 1935 por John Reinhardt;
 Tango Bar, película dirigida en 1989 por Marcos Zurinaga; o
 Tango Bar, película dirigida en 2021 por Gibelys Coronado.